een gebied (in figuurlijke zin) dat als een geheel beheerd of beheerst wordt
 domein (biologie), in de taxonomie de hoogste indelingsrang van levensvormen
 domeinen, een geheel van eigendommen dat gezamenlijk beheerd wordt
 domeingoed, in het Belgisch recht een goed dat toebehoort aan de overheid
 domein (landgoed), een specifiek gebied dat iemand in eigendom heeft
 zie ook: kroondomein, gebied in privébezit van de monarch; tegenwoordig ook wel: gebied waarover deze het beheer of waarvan deze het gebruiksrecht heeft
 domein (logica), het domein van constanten en variabelen in de logica
 domeinnaam, een groep internetadressen onder gezamenlijk beheersregime, zie ook Domain Name System (DNS)
 domein (netwerk), een groep computers die met speciale software vanaf een centraal punt beheerd kan worden
 domein (wiskunde), de verzameling van mogelijke invoerwaarden van een wiskundige functie
 eiwitdomein, een onderdeel van een eiwit
 integriteitsdomein, in de wiskunde een commutatieve ring zonder nuldelers
 Museum Het Domein, een museum in Sittard voor hedendaagse kunst, stedelijke historie en archeologie

Zie ook 
 Hofstelsel of domeinstelsel